Itapeva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itapeva (ort), São Paulo, 
 Itapeva (kommun i Brasilien, Minas Gerais), 
 Itapeva (kommun i Brasilien, São Paulo), 

Robotskapade Brasilienförgreningar